Пичике има више значења:

 Пичике (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пичике (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику